YIX steht für:
 Flughafen Port Radium, Nordwest-Territorien, Kanada (IATA-Code)

yix steht für:
 Axi (Sprache), Dialekt von Yi (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung